Довже́нко Григо́рій:

 Довженко Григорій (1877 — ?) — український політичний і громадський діяч.
 Довженко Григорій — український бандурист, майстер із виготовлення бандур.
 Довженко Григорій Овксентійович (1899, Баштанка — 1980, Київ) — український художник-монументаліст, заслужений художник УРСР (1979).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок